Parinux est un des groupes d'utilisateurs de logiciels libres les plus importants de l'agglomération parisienne,
fondé en 1998 et domicilié entre 2008 et 2018 à la Maison des associations du deuxième arrondissement.

À l'origine (1998), cette association loi de 1901 avait été créée comme le groupe d'utilisateurs Linux de Paris pour favoriser l'entraide et le partage de connaissances entre utilisateurs de Linux. 

Par la suite, la démocratisation d'internet a facilité cette entraide, et l'association s'emploie davantage à populariser l'utilisation des logiciels libres en général auprès de tous publics.

L'idée de la création d'un LUG parisien vient d'un message de Michael Mestre posté le  sur le groupe de discussion fr.comp.os.linux.

Photographies

Événements 
Parinux organise des événements réguliers visibles sur la page d'accueil de son site web, en particulier :

 Les Premier samedis du Libre : rendez-vous mensuel (le premier samedi de chaque mois), c'est une install-partie : l'utilisateur peut être aidé dans l'installation d'une distribution de GNU/Linux au choix sur sa machine, ainsi que pour divers logiciels libres au Carrefour Numérique de la Cité des sciences et de l'industrie ;
 Les Apéros parisiens du libre : réunions publiques itinérantes des utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres de la région parisienne, tous les 15 de chaque mois ;
 Tous les jeudis soir, des soirées de Contribution au Libre (SCL) sont organisées à la fondation Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme ;
 Des conférences et ateliers.

Parinux participe à des événements où elle présente le logiciel libre et GNU/Linux. Quelques exemples :
 la fête de l'Humanité ;
 la foire à l'Autogestion de Montreuil, dont il est l'un des organisateurs ;
 le salon Geekopolis ;
 LibDiv à La Cantine de Silicon Sentier, aux côtés de l'April, Mozilla, Framasoft, Wikimédia France, Ubuntu-Fr et WoMoz;
 Under Connexion, manifestation organisée par UnderConstruction à Mains d'œuvres à Saint-Ouen;
 les Geek Faëries
 différentes manifestations organisées par Alternatiba.

Parinux apporte aussi son soutien aux associations de promotion du logiciel libre  et des communs, en leur proposant des stands et en mettant en place des solutions techniques, par exemple pour les Ubuntu Parties.

Chaque année, Parinux coordonne le village associatif du salon Solutions Libres et Open Source, organisé par Tarsus Group plc.

Sur Internet 
Parinux propose une des premières Install Party sur Paris 

Parinux propose un canal IRC #parinux sur le réseau freenode et plusieurs listes de diffusion, dont deux sont publiques .

Parinux a pris en charge fin 2013 la modération de l'agenda du libre et y est référencé.

CHATONS 

Le , Parinux a rejoint le collectif des CHATONS (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) avec le CHATONS Bastet.

Références

Liens externes 
 
 
Premier Samedi
Bastet
CHATONS
 Fiche de Parinux dans l'annuaire des associations de la ville de Paris

Association ou organisme lié au logiciel libre en France
Association ou organisme ayant son siège à Paris